Il campionato di Serie B d'Eccellenza di pallacanestro maschile 1993-94 è stato organizzato in Italia e rappresenta il terzo campionato italiano.

Le sedici squadre sono raggruppate in un girone unico. Dopo la stagione regolare (girone all'italiana con partite di andata e ritorno) le prime 4 classificate disputano i playoff, le due vincenti saranno promosse in Serie A/2, le ultime due retrocederanno in Serie B/2.

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Playoff Promozione 

La Ciemme Gorizia vince la serie 2-1

Il Basket Cervia vince la serie 2-0

Verdetti 
Promosse in Serie A/2:
 Ciemme Gorizia
Formazione: Fazzi, Mian, Kristancic, Milesi, Sfiligoi, Zini, Di Fabio, Foschini, Passarelli, Marini, Campanello, Bortolini, Coco. Coach: Giancarlo Dose

 Basket Cervia
Formazione: Gnecchi, Nardone, Gatti, Femminini, Zanus Fortes, Macaro, Balsamo, Raffin, Montaguti, Buratti, Zanelli, Tulli. Coach: Stefano Pillastrini

Retrocesse in B/2: Sarvin Cagliari; Moneta Pesaro

Fonti
 Nuovo Quotidiano di Puglia edizione del 1993-94
 La Gazzetta del Mezzogiorno edizione del 1993-94
 Guida ai campionati di basket LNP edizione 1994

Pallacanestro nel 1993
Pallacanestro nel 1994
1993-1994